Wrabetz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wrabetz (* 1960), Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF)
 Karl Wrabetz (1846–1924), österreichischer Lithograph und Photograph, Bankmanager und Reichsratsabgeordneter in der österreichisch-ungarischen Monarchie
 Karl Wrabetz (Chemiker) (1928–1997), deutscher Physiko-Chemiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Vrabec